Вертмюллер — фамилия.

Известные носители 
 Вертмюллер, Адольф Ульрик (1751—1811) — шведский и американский художник.
 Вертмюллер, Лина (1928—2021) — итальянский режиссёр, номинант на премию «Оскар».
 (род. 1956) — итальянский актер, племянник Лины Вертмюллер